Села:
 Дернівка — Київська область, Баришівський район
 Дернівка — Львівська область, Львівський район